Trapania är ett släkte av snäckor. Trapania ingår i familjen Goniodorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Trapania